Arthur Hay peut faire référence à :

 Arthur Hay,  marquis de Tweeddale (1824-1878), soldat écossais et ornithologue ;
  (1884-1952), avocat et juge américain en Oregon.